Prange ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Prange (1752–1836), deutscher Akademiker im Bereich der bildenden Künste
 Christl Prange (* 1937), deutsche Künstlerin und Gobelinweberin
 Conrad Prange (1887–1946), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Dori Prange (* 1991), US-amerikanische Wrestlerin; siehe Ruby Riott
 Georg Prange (1885–1941), deutscher Mathematiker
 Gregory Prange, US-amerikanischer Regisseur und Produzent
 Hilmar Prange (* 1944), deutscher Neurologe
 Jürgen Prange (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Klaus Prange (1939–2019), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Mathias Prange (* 1957), deutscher Klassischer Archäologe
 Michael Prange (* 1968), deutscher Chemiker, Archäometallurge und Materialwissenschaftler
 Oliver Prange, Schweizer Journalist und Verleger
 Peter Prange (* 1955), deutscher Schriftsteller, Philosoph, Drehbuchautor und Unternehmensberater
 Richard E. Prange (1932–2008), amerikanischer Physiker
 Thomas Prange (* 1974), deutscher Leichtathlet
 Ulf Prange (* 1975), deutscher Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Wolfgang Prange (1932–2018), deutscher Historiker